Эль-Лахун (так же Иллахун, Лахун и Кахун) — древнеегипетский некрополь, расположенный в 16 км южнее Файюма, Египет. Главной достопримечательностью местности является пирамидальный комплекс Сенусерта II (пирамида в Лахуне), который расположен вблизи деревни Аль-Лахун (), по названию которой и назван некрополь. В древности эта местность называлась re-hen-t, что означало «Рот (или Открытие) канала».

Обзор 

Недалеко от некрополя обнаружена так называемая «деревня рабочих», которые построили пирамиду в Лахуне и занимались обслуживанием погребального культа фараона. Данная местность использовалась в период XIII династии, затем в период Нового царства, когда стали проводить крупные оросительные работы в этом регионе.

Деревня называлась Кахун, расположена в 800 м от пирамиды в пустынном регионе. На момент её обнаружения Флиндерсом Питри, стены и крыша многих зданий сохранились; также им было сделано открытие в том, что египтянам была известна арочная форма строительства. Раскопки проводились в период с 1888 по 1890 годы, затем были возобновлены в 1914 году. В результате раскопок многие здания стали разрушаться, так как археологи откапывая один слой, переносили и сваливали мусор на нераскопанные сооружения, тем самым перегружая их. В результате подобных неправильных раскопок в настоящий момент мало что сохранилось.

В домах найдены хозяйственные инструменты и предметы повседневной жизни египтян, которые отличались по количеству и качеству. По тому в каком положении и состоянии были найдены объекты, доктор Розали Дэвидс выдвинула предположение, что деревню покинули люди внезапно. В полу во многих домах были погребены деревянные ящики с человеческими костями. Питри перезахоронил останки этих людей в пустыне.

Также в Кахуне были найдены более 1000 фрагментов папируса, содержащие юридические и медицинские документы.

В результате новых раскопок 2009 года вокруг пирамиды под слоем песка и камня, археологи обнаружили тайник с мумиями фараонов, уложенных в ярко раскрашенные деревянные саркофаги.

Галерея

См. также 
 Хавара

Литература 
 G. Brunton:, Lahun I: The Treasure (BSAE 27 en ERA 20 (1914)), London 1920.
 A.R. David: The Pyramid Builders of Ancient Egypt: A Modern Investigation of Pharaoh’s Workforce, London, Boston en Henley 1986.
 B. Gunn: The Name of the Pyramid-Town of Sesostris II, in JEA 31 (1945), p. 106—107.
 B. J. Kemp: Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London 1989.
 W.M.F.Petrie, G. Brunton, M. A. Murray: Lahun II (BSAE 33 en ERA 26 (1920)), London 1923.
 W.M.F.Petrie, F. Ll. Griffith, P.E. Newberry: Kahun, Gurob, and Hawara, London 1890.
 W.M.F.Petrie: Illahun, Kahun, and Gurob, London 1891.
 S. Quirke: (ed.), Lahun Studies, New Malden 1998.
 S. Quirke: Lahun: A Town in Egypt 1800 BC, and the History of Its Landscape, London 2005.
 A. Scharff: Illahun und die mit Königsnamen des Mittleren Reiches gebildeten Ortsnamen, in ZÄS 59 (1924), p. 51-55.
 K. Szpakowska: Daily Life in Ancient Egypt: Recreating Lahun, Malden, Oxford, Carlton 2008 ISBN 978-1-4051-1856-9
 H. E. Winlock: The Treasure of el Lahun, New York 1973.

Примечания

Ссылки 

 Virtual Kahun — «Bringing Collections Together» (англ.)
 Archeologists Find New Tombs In Egypt (англ.)

Кладбища по алфавиту
Археологические объекты в Египте
Некрополи Древнего Египта